Юго-запад штата Мату-Гросу-ду-Сул () — административно-статистический мезорегион в Бразилии. Входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул. Население составляет 832 506 человек (на 2010 год). Площадь — 82 428,133 км². Плотность населения — 10,10 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 6.131.942.099,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 8.346,85 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,753 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Бодокена
 Дорадус
 Игуатеми

Мату-Гросу-ду-Сул